Чемпионат Европы по дзюдо 1986 года проводился раздельно. С 8 по 11 мая в Белграде (Югославия) прошёл чемпионат Европы среди мужчин, а с 14 по 16 мая в Лондоне (Великобритания) прошёл чемпионат среди женщин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги чемпионата среди мужчин
 Итоги чемпионата среди женщин

1986
1986 год в дзюдо
Май 1986 года
Международные спортивные соревнования в Белграде
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Чемпионаты Европы в Югославии
Спорт в Югославии в 1986 году
Спорт в Великобритании в 1986 году
Чемпионаты Европы в 1986 году
Международные соревнования по дзюдо в Сербии
Чемпионаты Европы в Великобритании
Международные соревнования по дзюдо в Великобритании
Дзюдо в Югославии
1986 год в Лондоне